El Torneig de Praga 2017, oficialment conegut com a J&T Banka Prague Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 8a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 6 de maig de 2017 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista alemanya Mona Barthel va guanyar el primer títol des de 2014, i ho va fer venint des de la fase prèvia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017